Плаја де Оро има више значења:

 Плаја де Оро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Плаја де Оро (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику